Anastazja – imię żeńskie
 Święta Anastazja – ujednoznacznienie
 Anastasia – macedoński zespół muzyczny

Tytuły 
 Anastazja – film z 1956 roku
 Anastazja – film z 1997 roku

Zobacz też 
 Sant’Anastasia
 Motta Sant’Anastasia
 (824) Anastasia
 Anastazew